Kanton Narbonne-Est 
Kanton Narbonne-Ouest 
Kanton Narbonne-Sud